gałka (globus) – jedno z zaburzeń czynnościowych przełyku
 gałka – okucie
 Gałka – szczyt w Beskidzie Sądeckim

Zobacz też